Жигулёвское море может означать:
 Жигулёвское море — неофициальное название Куйбышевского водохранилища на Волге.
 Жигулёвское море (станция) — железнодорожная станция в черте города Тольятти в Самарской области.
 Жигулёвское море (микрорайон) — жилой микрорайон в городе Тольятти в Самарской области.
 Жигулёвское море (чемпионат) — чемпионат России по зимнему кайтингу.